Геле́та, ґелета, ґеле́тка — невелике барильце або доїльна діжка (дійниця).

Прізвище 

Гелета — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гелета Василь Архипович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу, кандидат технічних наук.
 Гелета Мар'ян Степанович — ланковий механізованої ланки колгоспу «Червоний Жовтень» Лутугинського району Ворошиловградської області Української РСР; Герой Соціалістичної Праці.

Українські прізвища